Die Nationaldivision 1996/97 war die 83. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 24. Mal die Meisterschaft und zum 8. Mal das Double. FC Rodingen 91 und FC Aris Bonneweg mussten in die Ehrenpromotion absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1996/97